Samaras () je řecké příjmení. Mezi nositele patří:

 Antonis Samaras (* 1951), řecký politik
 Georgios Samaras (* 1985), řecký fotbalista
 Kostas Samaras (1940–2015), český podnikatel řeckého původu
 Spyridon Samaras (1861–1917), řecký hudební skladatel

Řecká příjmení